

Biografia 
Si è laureato all'Università di Leeds in storia dell'arte nel 1999 e poco dopo ha cominciato la carriera di rapper. Dal 2006 è entrato a far parte della formazione dal vivo dei Pendulum nel ruolo di MC e DJ.

Nel 2010 ha fatto il suo debutto in studio con il gruppo nei brani Under the Waves e The Vulture, presenti nell'album Immersion.

Discografia

Da solista 
Singoli
 2004 – Redemption/No Hope? (con Keaton e Hive)
 2005 – Off the Rails/Azur Eyes (D.Kay)
 2005 – White Crow/Journeys Thru Haze (con Keaton)
 2005 – Half Life/Passin Dreams
 2005 – Solitudes Weakness/Sonic Tension
 2006 – 36 Degrees/Jazz Effect (con SP MC)
 2006 – Volatile/The Glimmer (con Phobia)
 2006 – Surrender/Border Patrol (con SP:MC)
 2006 – Regression/Duality (con Subtone)
 2006 – Sleepless/Patience
 2007 – Lost Souls/Back Up (con SP:MC e Prolific)
 2008 – Primal/Space & Time
 2010 – Dark Star/Good Feeling
 2010 – Flip the Coin
 2011 – Manipulate/No Solution
 2012 – Tiger Foot

Con i Pendulum 
 2008 – In silico
 2009 – Live at Brixton Academy
 2010 – Immersion

Note

Collegamenti esterni